Dies ist eine Liste der Städte in der Mongolei.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in Mongolisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 5. Januar 2000, 11. November 2010 und 9. Januar 2020. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit Aimag (Provinz), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Ulaanbaatar bildet einen eigenen Bundesdistrikt und gehört keinem Aimag an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Statistical Office
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in der Mongolei

 
Mongolei